Dmitrij Vlagyimirovics Vasziljev (1962) kétszeres olimpiai bajnok szovjet-orosz sílövő
 Dmitrij Vasziljev (1978) orosz atléta, olimpikon
 Dmitrij Viktorovics Vasziljev (1979) orosz síugró, olimpikon